Johann Nopel ist der Name folgender Personen:

* Johann Nopel der Ältere († 1556), deutscher Geistlicher, Weihbischof
 Johann Nopel der Jüngere (1548–1605), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Weihbischof